Malefica deckerti es la única especie conocida del género extintoMalefica ("bruja" o "hechicera") de dinosaurio ornitópodo hadrosáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 81 a 76 millones de años, durante el Campaniense, en lo que hoy es Norteamérica. Sus resstos se encontraroón en la Formación Aguja del Cretácico superior en Texas.

Descubrimiento e investigación 
El holotipo de Malefica, TxVP 41917-1, es un maxilar izquierdo parcial recuperado del Cañón Bruja en el Parque nacional Big Bend. En 2002, fue asignado al género Kritosaurus, como cf. K. Navajovius. Veinte años después, se descubrió que contenía una serie de características de diagnóstico útiles que permitían describirlo como un nuevo taxón, a pesar de ser fragmentario. El nombre genérico elegido, "Malefica", significa "bruja" o "hechicera", refiriéndose a su descubrimiento en el Cañón de la Bruja. El nombre específico, "deckerti", honra a Frank Deckert, el descubridor del espécimen y ex superintendente del Parque Nacional Big Bend.

Clasificación 
Prieto-Márquez realizó un análisis filogenético que recuperó a Malefica como un miembro basal de Hadrosauridae, fuera del clado Euhadrosauria, que contiene las principales subfamilias Lambeosaurinae y Saurolophinae. Esto, junto con la recuperación de varios taxones de hadrosauromorfos en la base de Hadrosauridae, se suma a una mayor diversidad de hadrosáuridos no euhadrosaurio conocidos desde el Santoniense hasta el Maastrichtiense.

Filogenia

Paleoambiente 
La Formación Aguja aflora tanto en Texas como en los vecinos estados mexicanos de Chihuahua y Coahuila. Malefica es conocida del lado tejano. Otros animales encontrados en esta área incluyen el hadrosáurido basal contemporáneo Aquilarhinus, el lambeosaurino Angulomastacator, el paquicefalosaurio Texacephale, el ceratópsido Agujaceratops, un dromeosáurido similar a Saurornitholestes y el caimán gigante Deinosuchus.

Referencias 

Hadrosauridae
Wikipedia:Páginas con traducciones sin revisar